

Sigle 
 Electronic Data Interchange – scambio elettronico di dati
 Elettrodeionizzazione – metodo purificazione dell'acqua

Codici 
 EDI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Edimburgo (Regno Unito)

Altro 
 Edi – nome proprio di persona maschile e femminile in diverse lingue
 Edi – personaggio della banda Disney e apprendista di Archimede Pitagorico
 Edi – film del 2012 diretto da Piotr Trzaskalski

Pagine correlate 
 Edy